Gaudreault ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Gaudreault (1921–2013), kanadischer Eishockeyspieler
 Léo Gaudreault (Joseph Anne Léonard Gaudreault; 1902–1950), kanadischer Eishockeyspieler